The Wanderer (gedicht), een Oudengels gedicht

Films
The Wanderer (1913), een film van D.W. Griffith
The Wanderer (1925), een film van Raoul Walsh
The Wanderer (1979), een film van Philip Kaufman

Muziek
The Wanderer (Dion), een lied van Dion uit 1961, o.a. gecoverd door Status Quo
The Wanderer (Donna Summer), een album uit 1980 van Donna Summer
The Wanderer (Kevin Rowland), een album uit 1988 van Kevin Rowland